Gurleyi är ett släkte av svampar. Gurleyi ingår i familjen Thelohaniidae, ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Gurleyi